La frase No matarás puede referirse a:

No matarás, un mandamiento religioso que exige respeto por la vida humana.
No matarás, banda argentina de punk.
No matarás, película mexicana de 1935.
No matarás, película española de 1975 dirigida por César Fernández Ardavín.
No matarás, película polaca de 1988 llamada Krótki film o zabijaniu en su versión original.
No matarás, película española de 2020 protagonizada por Mario Casas.